Кубок Аргентини з футболу 2019 — 10-й розіграш кубкового футбольного турніру у Аргентині. Титул володаря кубка втретє здобув Рівер Плейт.

Календар

1/32 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|27 лютого 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|1 березня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|5 березня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|7 березня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|8 березня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|13 березня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|19 березня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|20 березня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|21 березня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|22 березня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|23 березня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|24 березня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|25 березня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|27 березня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|3 квітня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|10 квітня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|17 квітня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|18 квітня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|20 квітня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|24 квітня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|25 квітня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|26 квітня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|8 травня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|15 травня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|23 травня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|21 липня 2019

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|14 липня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|17 липня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|20 липня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|21 липня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|27 липня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|3 серпня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|14 серпня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|21 серпня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|22 серпня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|28 серпня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|29 серпня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|5 вересня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|19 вересня 2019

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|7 вересня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|8 вересня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|11 вересня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|19 вересня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|26 вересня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|27 вересня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|7 жовтня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|11 жовтня 2019

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|12 жовтня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|16 жовтня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|17 жовтня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|25 жовтня 2019

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|14 листопада 2019

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|15 листопада 2019

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Аргентини на soccerway 

2019
Аргентина
2019 в аргентинському спорті